Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужских молодёжных команд 2013 — 10-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 6 по 15 декабря 2013 года в городе Нью-Дели (Индия) на стадионе «Dhyan Chand National Stadium». В турнире приняли участие 16 команд.

Победителями чемпионата в 6-й раз в своей истории стала сборная Германии, победившая в финале сборную Франции со счётом 5:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 7:2.

Команды-участницы 
Каждая континентальная конфедерация получила квоту в определённое количество команд в зависимости от рейтинга ФИХ для команд, квалифицированных на соответствующих чемпионатах континентов. Вместе со сборной страны-хозяйки турнира — сборной Индии — в чемпионате приняло участие 16 команд.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Групповой раунд

Группа A 

  Проходят в медальный раунд

Группа B 

  Проходят в медальный раунд

Группа C 

  Проходят в медальный раунд

Группа D 

  Проходят в медальный раунд

Безмедальный раунд (за 9-16 места)

За 13-16 места

За 9-12 места

Медальный раунд (плей-офф за 1-8 места)

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женских молодёжных команд 2013

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на официальном сайте ФИХ
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2013
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Декабрь 2013 года
Спорт в Индии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Чемпионаты мира в Индии
Чемпионаты мира в 2013 году